Bieg masowy mężczyzn na Mistrzostwach świata w biathlonie 2012 odbył się 11 marca w Chiemgau-Arena. Była to ostatnia indywidualna męska konkurencja podczas tych mistrzostw.

Zwycięzcą został Francuz Martin Fourcade, dla którego był to trzeci złoty medal na tych mistrzostwach. Reprezentant trójkolorowych dwukrotnie pomylił się na strzelnicy i o 3 sekundy wyprzedził na mecie Szweda Björna Ferry'ego. Trzecie miejsce zajął inny zawodnik Szwecji Fredrik Lindström.

Wyniki

Bibliografia 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2012